Калеб:

 Калеб — царь Аксума, правивший в первой половине VI века.
 Кабеб — вариант написания имени Халев.
 Калеб, Никша (род. 1973) — хорватский гандболист.

См. также 
 Калев (значения)
 Калеб (Халев) — библейский персонаж.